Voženílek je české příjmení. Ženskou variantou je Voženílková.

Známí nositelé tohoto příjmení:

 Jiří Voženílek (1909–1986), český architekt
 Josef Voženílek (1898–1983), český podnikatel, východočeský veřejný činitel a agrární politik
 Petr Voženílek (1943–2003), český herpetolog a terarista
 Vít Voženílek (* 1965), český kartograf

Externí odkazy 
 

Česká příjmení